kánún, hangszer
 kánun, törvény az Oszmán Birodalomban